Karemlitánský klášter na Malé Straně v Praze může označovat dva objekty:

 Klášter bosých karmelitek (Malá Strana) s kostelem sv. Josefa
 Klášter bosých karmelitánů (Malá Strana) "u Pražského Jezulátka" s kostelem Panny Marie Vítězné a sv. Antonína